Heytesbury ist

 der Name eines Ortes in Wiltshire, siehe Heytesbury (Wiltshire)

Heytesbury ist der Familienname folgender Personen:
 William Heytesbury (William of Heytesbury, auch: Gugliemus Hentisberus oder Tisberus; * vor 1313; † 1372 oder 1373), Philosoph und Logiker

Siehe auch:
 Baron Heytesbury